São Pedro do Piauí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro do Piauí (ort), 
 São Pedro do Piauí (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar